Die 1. Lig 1966/67 war die neunte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. September 1966 und endete am 25. Juni 1967.

Türkischer Fußballmeister wurde Beşiktaş Istanbul. Es war die dritte Meisterschaft dieser Mannschaft. İstanbulspor, Izmirspor und Karşıyaka SK waren die Absteiger der Spielzeit.

Die Saison verlief erneut, wie bereits in der vorherigen Spielzeit, sehr ausgeglichen. Vom fünften bis zum 15. Platz (Abstiegsplatz) gab es lediglich eine Differenz von vier Punkten. Neulinge aus der 2. Liga waren Eskişehirspor, Altınordu Izmir und Karşıyaka SK.

Modus 
In dieser Spielzeit nahmen 17 Mannschaften an der Meisterschaft teil, eine mehr als in der Saison davor. Karşıyaka SK war 1964 ausgeschlossen worden und wurde in dieser Spielzeit durch das Urteil des Zivilgerichts wieder zugelassen. Nach 1964 stiegen wieder drei Mannschaften in die 2. Liga ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Ertan Adatepe von PTT wurde mit 18 Toren Torschützenkönig der Saison 1966/67. Adatepe wurde zum Zweiten Mal Torschützenkönig infolge.

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 
 

1966/67
Fußballsaison 1966/67